MLZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Melo (Uruguay)